Qeqertaq Avannarleq bezeichnet:
 Qeqertaq Avannarleq (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertaq Avannarleq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland